Forsén kan avse:

 Lena Forsén, en svensk tidigare fotomodell
 Lennart Forsén, en svensk operasångare 
 Lennart Forsén (professor), en finlandssvensk kemiingenjör
 Olof Forsén, en svensk radioman och tidig reporter
 Patrik Forsén, en svensk politiker
 Sture Forsén, en svensk forskare inom fysikalisk kemi